Kalinitschenko beziehungsweise Kalynytschenko ist der Name folgender Personen:

 Ilja Jakowlewitsch Kalinitschenko (1931–1997), sowjetischer Generaloberst (Grenztruppen) 
 Anton Jewgenjewitsch Kalinitschenko (* 1982), russischer Skispringer
 Pjotr Iwanowitsch Kalinitschenko (1904–1986), sowjetischer Generalleutnant 
 Regina Sigmanto Kalinitschenko (* 1985), ukrainisch-russische Handballspielerin
 Witalij Kalinitschenko (* 1993), ukrainischer Nordischer Kombinierer und Skispringer

Kalynytschenko
 Maxym Kalynytschenko (* 1979), ukrainischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Danylo Kalenitschenko (* 1994), ukrainischer Tennisspieler